
Orama peut désigner :

 Orama: un plat d'Asie centrale.
 ORAMA: une association spécialisée de la FNSEA.
 Orama: un prénom féminin d'origine polynésienne.

Sigle de 5 caractères